Plaza Vieja bezeichnet:

 Plaza Vieja (La Rioja), Ort in Argentinien
 Plaza Vieja (Chile), Ort in Chile
 Plaza Vieja (Havanna), Platz in Havanna, Kuba